Rammsjön kan syfta på:

Sverige

Skåne 
Rammsjön (Näsums socken, Skåne), sjö i Bromölla kommun i Skåne,  (22,3 ha)
Rammsjön (Röke socken, Skåne), sjö i Hässleholms kommun i Skåne,  (31 ha)
Rammsjön (Hjärsås socken, Skåne), sjö i Östra Göinge kommun i Skåne,  (6,59 ha)

Halland 
Rammsjön (Köinge socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun och Varbergs kommun i Halland,  (6,25 ha)
Rammsjön (Drängsereds socken, Halland), sjö i Hylte kommun i Halland,  (39,6 ha)

Småland 
Rammsjön (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun i Småland,  (20,6 ha)
Rammsjön (Vrå socken, Småland), sjö i Ljungby kommun i Småland,  (34 ha)
Rammsjön (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun i Småland,  (16,3 ha)
Rammsjön (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun i Småland,  (10,1 ha)
Rammsjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun i Småland,  (57,8 ha)
Västra Rammsjön, sjö i Tingsryds kommun i Småland,  (38,3 ha)
Östra Rammsjön, sjö i Tingsryds kommun i Småland,  (39 ha)
Rammsjön (Tryserums socken, Småland), sjö i Valdemarsviks kommun och Västerviks kommun i Småland,  (1,01 km²)
Rammsjön (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun i Småland,  (18,2 ha)
Stora Rammsjön, Småland, sjö i Värnamo kommun i Småland,  (11,4 ha)

Västergötland 
Rammsjön (Bälinge socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun i Västergötland, 
Stora Rammsjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun i Västergötland, 
Rammsjön (Dannike socken, Västergötland), sjö i Borås kommun i Västergötland,  (49,7 ha)
Rammsjön (Björketorps socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun i Västergötland,  (8,28 ha)
Rammsjön (Östads socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun i Västergötland,  (1,5 ha)
Rammsjön (Sätila socken, Västergötland), sjö i Marks kommun i Västergötland,  (50,7 ha)

Dalsland 
Rammsjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun i Dalsland,  (50,6 ha)

Närke 
Lilla Rammsjön, sjö i Örebro kommun i Närke,  (8,91 ha)
Rammsjön, Närke, sjö i Örebro kommun i Närke,  (1,1 km²)

Jämtland 
Rammsjön (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun i Jämtland,  (1,52 km²)
Rammsjön (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun i Jämtland,  (53,4 ha)
Rammsjön (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun i Jämtland,  (42,2 ha)

Medelpad 
Lill-Rammsjön, sjö i Ånge kommun, 
Stor-Rammsjön, sjö i Ånge kommun,  (7,18 ha)

Ångermanland 
Rammsjön (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun i Ångermanland,  (28,5 ha)
Rammsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland,  (25 ha)

Se även 
Västra Rammsjön,  (38,3 ha)
Östra Rammsjön,  (39 ha)
Lilla Rammsjön,  (8,91 ha)
Stora Rammsjön, Småland,  (11,4 ha)
Stora Rammsjön, Västergötland, 
Ramsjön
Rammgöl,  (5,7 ha)
Rammsjö, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn